Okręty US Navy o nazwie USS „Quinnebaug”

 USS „Quinnebaug” był slupem. Wszedł do służby w 1867 roku.
 USS „Quinnebaug” był korwetą. Wszedł do służby w 1878 roku.
 USS „Quinnebaug” (SP-1687) stawiaczem min. W służbie w latach 1918-1919.
 USS „Quinnebaug” (SP-2478)
 USS „Quinnebaug” (AOG-71) był zbiornikowcem.

Quinnebaug